est un livre de Gerdt von Bassewitz paru en 1915 ;
  est un film de Gerhard F. Hering adapté du livre, sorti en 1959 ;
 , ou Petit Pierre au pays des rêves en version française, est un film de  Wolfgang Urchs adapté du livre, sorti en 1990.